Būr Kheyl kan syfta på följande platser:

Iran 

 Būr Kheyl-e Araţeh, ort, Mazandaran, 
 Būr Kheyl (ort i Iran), Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar